Rudelsdorf è il nome delle seguenti località:
 Rudelsdorf (Bad Rodach) – quartiere della città di Bad Rodach, Circondario di Coburg, Baviera
 Rudelsdorf (Heideland) – quartiere del comune di Heideland, Saale-Holzland-Kreis, Turingia
 Rudelsdorf (Kammerstein) – quartiere del comune di Kammerstein, Circondario di Roth, Baviera
 Rudelsdorf (Waldheim) – quartiere della città di Waldheim, Circondario di Mittelsachsen, Sassonia
 Rudelsdorf (Wolpertshausen) – distretto del comune di Wolpertshausen, Circondario di Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rudelsdorf (comune di Hörsching) – città di Hörsching, Distretto di Linz-Land, Alta Austria
anche:

 Droltowice, paese presso Groß Wartenberg in Bassa Slesia, Polonia
 Radzików, paese presso Kreis Reichenbach in Bassa Slesia, Cechia
 Rudolice nad Bílinou, Rudelsdorf an der Biela, quartiere presso Most in Boemia del nord, Cechia 
 Rudolice v Horách, paese presso i Monti Metalliferi della Boemia, St. Katharinaberg, Cechia
 Rudoltice, paese presso Lanškroun, Cechia
 Rudoltice (Sobotín), paese nel comune Sobotín, Cechia
 Wrociszów, Ober- e Nieder-Rudelsdorf, due paesi presso il distretto di Lauban in Oberlausitz, Polonia